Фабричный метод (), или виртуальный конструктор () — порождающий шаблон проектирования, предоставляющий подклассам (дочерним классам, субклассам) интерфейс для создания экземпляров некоторого класса. В момент создания наследники могут определить, какой класс создавать. Иными словами, данный шаблон делегирует создание объектов наследникам родительского класса. Это позволяет использовать в коде программы не конкретные классы, а манипулировать абстрактными объектами на более высоком уровне.

Цель 
Определяет интерфейс для создания объекта, но оставляет подклассам решение о том, на основании какого класса создавать объект. Фабричный метод позволяет классу делегировать создание подклассов. Используется, когда:
 классу заранее неизвестно, объекты каких подклассов ему нужно создавать.
 класс спроектирован так, чтобы объекты, которые он создаёт, специфицировались подклассами.
 класс делегирует свои обязанности одному из нескольких вспомогательных подклассов, и планируется локализовать знание о том, какой класс принимает эти обязанности на себя.

Структура 

 Product — продукт
 определяет интерфейс объектов, создаваемых абстрактным методом;
 ConcreteProduct — конкретный продукт
 реализует интерфейс Product;
 Creator — создатель
 объявляет фабричный метод, который возвращает объект типа Product. Может также содержать реализацию этого метода «по умолчанию»;
 может вызывать фабричный метод для создания объекта типа Product;
 ConcreteCreator — конкретный создатель
 переопределяет фабричный метод таким образом, чтобы он создавал и возвращал объект класса ConcreteProduct.

Достоинства 

 позволяет сделать код создания объектов более универсальным, не привязываясь к конкретным классам (ConcreteProduct), а оперируя лишь общим интерфейсом (Product);
 позволяет установить связь между параллельными иерархиями классов.

Недостатки 

 необходимость создавать наследника Creator для каждого нового типа продукта (ConcreteProduct).

Примеры кода

Swift

Python

Java

C++

C#

JavaScript

PHP5

PHP5 современный вариант

Delphi

Action Script 3.0

Scala

Ruby

Литература 
  (также ISBN 5-272-00355-1)

Шаблоны проектирования
Статьи с примерами кода Swift
Статьи с примерами кода Python